Cicerón puede referirse a:

Personajes romanos

Marco Tulio Cicerón Marcus Tullius Cicero, político, filósofo, escritor y orador romano;
 Marco Tulio Cicerón cónsul 30 a. C.;
Quinto Tulio Cicerón Quintus Tullius Cicero, edil y pretor, legado de Julio César durante la Guerra de las Galias y de su hermano en Cilicia;

Otros personajes

 Cicerón (en inglés, Cicero), un sobrino de Porky

Apellido español
Ricardo Blanco-Cicerón

Topónimo
 Ciceron, localidad de Santa Lucía en el distrito de Castries.

Otros usos 
 Cicerone,  término antiguo para definir a un guía de turismo.
 Operación Cicerón, película de Jospeh Manckiewicz de 1952.
 Cicerón (asteroide). Asteroide número 9446 del catálogo del Minor Planet Center.

Enlaces externos